Владимир Андреевич Иванов: Иванов, Владимир Андреевич (род. 1942) — советский футболист.
 Иванов, Владимир Андреевич (род. 1973) — российский футболист.